Corycaeus japonicus – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1937 roku przez japońskiego zoologa T. Mori.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1937 roku